Benigànim kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benigànim (ort), Valencia, Província de València, 
 Benigànim (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar